Nintendo Power’s Top 200 Games — это список лучших компьютерных игр из когда либо выходивших на игровых консолях Nintendo, по версии журнала Nintendo Power. Список был опубликован в номерах 196—200 журнала (октябрь 2005 — февраль 2006 года). Список игр охватывает игры для всех консолей Nintendo по состоянию на 2006 год, начиная с NES и заканчивая Nintendo GameCube.

Ссылки 
 Nintendo Power’s top 200 games list
 Nintendo Power’s Top 200
 Nintendo Power: 200 Best Nintendo Games

Nintendo